

Geografia
 La Res, montagna della Valsesia

Sigle 
 Rete di Economia Solidale (RES)
Répertoire d'Épigraphie Sémitique – collana di epigrafia semitica appartenente al Corpus Inscriptionum Semiticarum
 Requisiti essenziali di sicurezza
 Sistema reticoloendoteliale
 Renewable Energy Sources – Fonti energetiche rinnovabili
 Reference Energy System – Rapporto sul sistema energetico

Codici 
 RES – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Resistencia (Argentina)